Frumoasa (Harghita) ;
 Frumoasa (Teleorman) ;